L'appellation Café de la Paix désigne plusieurs établissements : 

 Le Café de la Paix de La Rochelle ;
 Le Café de la Paix de Paris ;
 Le Café de la Paix du palais du Commerce de Rennes ;
 Le Café de la Paix de Valréas.